Polanski se poate referi la:
Polanski (sau Polansky), nume de familie
Polanski Unauthorized, un film biografic al lui Damian Chapa despre Roman Polanski